Mount Helen ist der Name folgender Berge:

 Mount Helen (Antarktika) auf der Anvers-Insel, Palmer-Archipel
 Mount Helen (Australien) in Ballarat, Australien
 Mount Helen (British Columbia) in British Columbia, Kanada

in den Vereinigten Staaten:
 Mount Helen (Kalifornien)
 Mount Helen (Colorado)
 Mount Helen (Kansas)
 Mount Helen (Montana)
 Mount Helen (Nevada)
 Mount Helen (Wyoming)